Desa Gondangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gondangsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 110,77), Jawa Tengah, 
 Desa Gondangsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 110,37), Jawa Tengah, 
 Desa Gondangsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 111,14), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar